Апогоны () — род морских рыб из семейства апогоновых (Apogonidae). Одни из самых распространённых рыб коралловых рифов. Древнейшие ископаемые представители рода имеют возраст 55 миллионов лет (эоцен). Раньше более 200 видов были отнесены к роду Apogon в качестве членов нескольких подродов. Некоторые из этих подродов, такие как Ostorhinchus, были возведены в статус рода, и в роде Apogon осталось только более 50 видов.

Виды 
В состав рода включают следующие виды:
 Apogon americanus Castelnau, 1855 
 Apogon atradorsatus Heller & Snodgrass, 1903 
 Apogon atricaudus D. S. Jordan & E. A. McGregor, 1898
 Apogon aurolineatus (Mowbray, 1927)
 Apogon axillaris Valenciennes, 1832
 Apogon binotatus (Poey, 1867)
 Apogon campbelli J. L. B. Smith, 1949
 Apogon cardinalis Seale, 1910
 Apogon caudicinctus J. E. Randall & C. L. Smith, 1988
 Apogon coccineus Rüppell, 1838
 Apogon crassiceps Garman, 1903
 Apogon dammermani M. C. W. Weber & de Beaufort, 1929
 Apogon deetsie J. E. Randall, 1998
 Apogon dianthus T. H. Fraser & J. E. Randall, 2002
 Apogon doryssa (D. S. Jordan & Seale, 1906)
 Apogon dovii Günther, 1862
 Apogon erythrinus Snyder, 1904
 Apogon erythrosoma Gon & J. E. Randall, 2003
 Apogon gouldi Smith-Vaniz, 1977
 Apogon guadalupensis (R. C. Osburn & Nichols, 1916)
 Apogon hypselonotus Bleeker, 1855 
 Apogon imberbis (Linnaeus, 1758) 
 Apogon indicus D. W. Greenfield, 2001 
 Apogon kautamea D. W. Greenfield & J. E. Randall, 2004
 Apogon kominatoensis Ebina, 1935
 Apogon lachneri J. E. Böhlke, 1959
 Apogon lativittatus J. E. Randall, 2001
 Apogon leptocaulus C. R. Gilbert, 1972
 Apogon maculatus (Poey, 1860)
 Apogon marquesensis D. W. Greenfield, 2001
 Apogon mosavi Dale, 1977
 Apogon pacificus (Herre, 1935)
 Apogon phenax J. E. Böhlke & J. E. Randall, 1968
 Apogon pillionatus J. E. Böhlke & J. E. Randall, 1968
 Apogon planifrons Longley & Hildebrand, 1940
 Apogon posterofasciatus G. R. Allen & J. E. Randall, 2002
 Apogon pseudomaculatus Longley, 1932
 Apogon quadrisquamatus Longley, 1934
 Apogon retrosella (T. N. Gill, 1862)
 Apogon robbyi C. R. Gilbert & J. C. Tyler, 1997
 Apogon robinsi J. E. Böhlke & J. E. Randall, 1968
 Apogon rubellus (J. L. B. Smith, 1961)
 Apogon rubrifuscus D. W. Greenfield & J. E. Randall, 2004
 Apogon seminigracaudus D. W. Greenfield, 2007
 Apogon semiornatus W. K. H. Peters, 1876
 Apogon susanae D. W. Greenfield, 2001
 Apogon talboti J. L. B. Smith, 1961
 Apogon townsendi (Breder, 1927)
 Apogon tricinctus G. R. Allen & Erdmann, 2012 
 Apogon unicolor Steindachner & Döderlein (de), 1883

Примечания 

Апогоновые